Unterwegs nach Atlantis steht für:
 Unterwegs nach Atlantis (Fernsehserie), 13-teilige Serie aus dem Jahr 1981
 Unterwegs nach Atlantis (Film), Film von 1977 aus der DDR, Regie Siegfried Kühn